Rubacuori – film diretto da Guido Brignone del 1931
 Rubacuori – canzone dei Profeti, con testo di Mogol, cover italiana di Ruby Tuesday dei Rolling Stones
 Il rubacuori – film diretto da Christian Gion del 1983, con Aldo Maccione e Anna Maria Rizzoli
 Il rubacuori – canzone dei Tiromancino del 2008
 Governante rubacuori (Sitting Pretty) – film diretto da Walter Lang nel 1948